

Sigle 
 Deferred Procedure Call – procedura di Windows NT
Dipartimento della Protezione Civile – sigla e targa automobilistica della Protezione Civile italiana
 Dirty paper coding – tecnica per la trasmissione dei dati digitali
 Dynamic Performance Control – sistema grado di limitare i fenomeni di sottosterzo della vettura
 Dies Post Coitum – numero di giorni dal rapporto sessuale, utilizzato in embriologia e medicina per indicare l'età di un embrione
 Dispositivi di protezione collettiva

Altri progetti